Von der Skyline zum Bordstein zurück (Ltd. Platinum Edt.) – piętnasty album rapera Bushido.

1. Intro
2. Universal Soldier
3. Weißt Du?
4. Alphatier
5. Sonnenbank Flavour
6. Kurt Cobain
7. Wenn ein Gangster weint
8. Ich schlafe ein
9. Hast Du was bist Du was
10. Goldrapper
11. Bloodsport
12. Knight Rider
13. Dealer vom Block
14. Bravo Cover
15. Ich regele das
16. Kickboxer
17. Blaues Licht
18. Janine
19. Kein Fenster
20. Von der Skyline zum Bordstein zurück
21. Outro

Deluxe Edition:

22. Bushido - Wieder von der Skyline zum Bordstein zurück
23. Bushido - Knight Rider

Video:

24. Interview
25. Making of "Von der Skyline zum Bordstein zurück"
26. Von der Skyline zum Bordstein zurück (Video)
27. Berlin/Denk an mich (Video)

Albumy muzyczne wydane w roku 2007
Albumy Bushido
Albumy muzyczne wydane w roku 2006